Nieuwe Kerkstraat (Amsterdam), straat in Amsterdam
 Nieuwe Kerkstraat (Boxtel), straat in Boxtel
 Nieuwe Kerkstraat (Rotterdam), straat in Rotterdam, in 1942 omgedoopt in Ammanstraat

Zie ook 
 Nieuwe Kerksplein, een plein in Haarlem